Gillece ist der Familienname folgender Personen:

 Behn Gillece (* 1982), US-amerikanischer Jazzmusiker (Vibraphon, Komposition)
 Karen Gillece (* 1974), irische Autorin